Алекса́ндр Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Александр Александрович (1867—1939) — русский и советский астроном.
 Иванов, Александр Александрович (1890—1937) — ответственный секретарь Псковского губкома РКП(б), Кузнецкого окружкома ВКП(б).
 Иванов, Александр Александрович (1909—1976) — советский поэт и драматур.
 Иванов, Александр Александрович (1936—1996) — русский советский поэт-пародист, ведущий телепрограммы «Вокруг смеха».
 Иванов, Александр Александрович (род. 1958) — советский и российский историк.
 Иванов, Александр Александрович (род. 1965) — российский шахматист.
 Иванов, Александр Александрович (1974—1999) — военный лётчик, Герой России (посмертно).
 Иванов, Александр Александрович (род. 1980) — российский хоккеист.